Limiet, in de wiskunde, waarde die ruw gezegd steeds dichter benaderd wordt (anders dan bij de volgende betekenis kan de waarde schommelen om de limiet, de schommelingen worden dan ruw gezegd steeds kleiner)
 Grens(waarde) die niet overschreden kan of mag worden
snelheidslimiet
bij een limietorder, bovengrens voor de prijs bij aankoop of ondergrens bij verkoop
bestedingslimiet van bijvoorbeeld een creditcard
 Limiet (categorietheorie), categoriegrens
 Limiet (muziek), harmonische limiet